Rebecca Moeti (?-2021), médecin botswanaise.
 John Moeti (1967-2023), joueur de football international sud-africain .